Catuaba (bebida) - bebida brasileira

Plantas 
 Embiruçu, ou Eriotheca candolleana
 Erythroxylum catuaba
 Trichilia catigua
 Anemopaegma glaucum
 ''Avenco paegma mirandum

Desambiguação